Секлавин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 159 км². Население — 2038 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса